Эдгар Этелинг (, ; ок. 1051, Венгрия — ок. 1126) — последний представитель Уэссекской королевской династии, провозглашённый (но не коронованный) королём Англии в период нормандского завоевания 1066 года. Позднее он активно участвовал в англосаксонском сопротивлении Вильгельму I Завоевателю, но был вынужден покориться и оставить претензии на английский престол.

Биография

Юность 
Эдгар был единственным сыном Эдуарда Изгнанника, наследника английского престола после смерти его отца Эдмунда Железнобокого, который в 1016 году был вынужден бежать из Англии, завоёванной датскими викингами, и нашёл убежище в Венгрии. Матерью Эдгара была принцесса Агата, происходящая предположительно из немецкого или киевского правящего дома. Эдгар родился в Венгрии и детство провёл при дворе короля Эндре I Святого. В 1056 году отец Эдгара отправился в Англию по приглашению Эдуарда Исповедника, своего двоюродного деда, который планировал объявить его своим наследником, однако в феврале 1057 года Эдуард Изгнанник скончался. Вскоре в Англию перебралась и Агата со своими детьми — Эдгаром, Маргаритой и Кристиной.

После смерти короля Эдуарда Исповедника в начале 1066 года Эдгар остался единственным представителем мужского пола английской королевской династии. Однако он был ещё ребёнком, не имеющим связей с англосаксонской аристократией и не способным возглавить страну в условиях резко возросшей внешней угрозы. Поэтому 5 января 1066 года королём Англии был избран Гарольд Годвинсон, самый могущественный магнат королевства и фактический правитель в конце царствования Эдуарда Исповедника.

Борьба с Вильгельмом Завоевателем 
Когда в сентябре 1066 года в Англию вторглись войска нормандского герцога Вильгельма, а король Гарольд 14 октября погиб в битве при Гастингсе, англосаксонская аристократия обратилась к кандидатуре Эдгара Этелинга в надежде, что его избрание королём позволит консолидировать англосаксонскую знать и организовать отпор нормандской партии. Вероятно в конце октября в Лондоне витенагемот провозгласил Эдгара королём Англии. Однако вскоре город был окружён войсками Вильгельма. Стала очевидной невозможность набора новой армии для противостояния нормандцам. В ноябре в Уоллингфорде на сторону Вильгельма перешёл архиепископ Кентерберийский Стиганд, один из главных лидеров национальной партии. За ним последовали и другие англосаксонские аристократы. В конце ноября в Беркхэмстеде клятву верности Вильгельму принесли Моркар, эрл Нортумбрии, Эдвин, эрл Мерсии, Элдред, архиепископ Йоркский и другие. Они признали Вильгельма законным королём Англии. Эдгар Этелинг был вынужден отказаться от титула и в начале декабря покориться Вильгельму. Вскоре тот вошёл в Лондон, а 25 декабря был коронован королём Англии.

После коронации Вильгельма Завоевателя Эдгар оставался при его дворе и сопровождал короля в его поездке в Нормандию в 1067 году. Однако уже летом 1068 года он отправился на север, где участвовал в выступлении эрлов Моркара и Эдвина против нормандцев. После краха мятежа Эдгар вместе со своей матерью и сёстрами бежал в Шотландию, где нашёл покровительство шотландского короля Малькольма III.

В 1069 году Малькольм женился на сестре Эдгара Маргарите и признал права Этелинга на английский престол. При активной поддержке шотландцев в 1069 году в Северной Англии вспыхнуло массовое англосаксонское восстание. Была сформирована достаточно крупная армия, во главе которой встали Эдгар Этелинг, Вальтеоф и Госпатрик. Восставшие соединились с войсками датского короля Свена Эстридсена, высадившимися в Нортумбрии, и захватили Йорк. Однако известия о приближении основных сил короля Вильгельма заставили англосаксов отступить на север. В 1070 году после получения дани датчане покинули Англию, а Госпатрик и Вальтеоф примирились с Вильгельмом и получили значительные земельные владения. Эдгар Этелинг, оставшись без поддержки, вернулся в Шотландию. К 1071 году восстание в Северной Англии было подавлено.

С целью ликвидации угрозы со стороны англосаксонских беженцев в 1072 году Вильгельм Завоеватель предпринял поход в Шотландию. Его войска дошли до Тея и вынудили короля Малькольма III заключить договор в Абернети, обязавшись прекратить поддержку англосаксов. Эдгару пришлось покинуть Шотландию. Он нашёл новое убежище во Фландрии, где правил граф Роберт I Фриз, один из главных противников Вильгельма Завоевателя. Через графа Фландрии Эдгар начал переговоры с королём Франции Филиппом I о совместных действиях против Вильгельма. Филипп I даже предложил Эдгару город Монтрёй-сюр-Мер на побережье Ла-Манша, который мог стать базой для отвоевания Этелингом Англии.

Примирение с Вильгельмом Завоевателем 
В 1074 году Эдгар заключил мир с Вильгельмом, признав его английским королём и принеся присягу верности. Примирение Эдгара с Вильгельмом Завоевателем, по всей видимости, было вызвано отсутствием реальной опоры у Этелинга в Англии и поддержки вне её для свержения власти нормандцев. Адвокатами примирения также выступали шотландский король Малькольм III и его жена Маргарита. По условиям соглашения 1074 года Эдгар признал Вильгельма королём Англии и принёс ему клятву верности, за что получил почётное место при дворе короля, земельные владения в Англии и Нормандии, а также пенсион в размере 1 фунта в день (или 365 фунтов в год, то есть ~0.5 % годового бюджета всего королевства, составлявшего согласно Книге страшного суда 73.000 фунтов).

Более десяти лет Эдгар провёл в окружении Вильгельма Завоевателя, не предъявляя никаких претензий на корону. По мере того, как власть Вильгельма в Англии укреплялась, необходимость в союзе с последним представителем англосаксонской династии уменьшалась, взаимоотношения короля и Эдгара испортились. В 1086 году Вильгельм разрешил ему покинуть Англию: по сообщению Англосаксонской хроники и Флоренса Вустерского Эдгар отправился с двумя сотнями рыцарей в Апулию воевать с арабами и византийцами. Причины, по которым Этелинг предпринял эту экспедицию, а также его действия в Италии не нашли отражения в источниках и остались до настоящего времени неизвестными.

Войны в Шотландии и крестовый поход 
По возвращении из Италии Эдгар перешёл на службу к нормандскому герцогу Роберту III Куртгёзу, старшему сыну Вильгельма Завоевателя. Эдгар поддержал выступления Роберта против нового короля Англии Вильгельма II Руфуса, однако примирение правителей Нормандии и Англии в 1091 году привело к конфискации земельных владений Этелинга и его эмиграции в Шотландию. Вероятно, с этим было связано шотландское вторжение 1091 года в Северную Англию. Ответом стал поход Вильгельма II в Шотландию, когда английские войска дошли до Форта, однако не смогли нанести поражение армии Малькольма III. Эдгар Этелинг выступил посредником со стороны Шотландии на мирных переговорах, завершившихся возвращением Малькольму III нескольких английских деревень, за которые последний принёс оммаж Вильгельму II. По условиям договора король Англии также возвратил Эдгару его земельные владения и имущество, конфискованные после смерти Завоевателя. Спустя несколько лет, в 1097 году, Эдгар Этелинг возглавил английское вторжение в Шотландию, в ходе которого был смещён новый шотландский король Дональд Бан, а на престол взошёл Эдгар, сын Малькольма III и племянник Этелинга, сторонник сближения с Англией.

В 1098 году Эдгар Этелинг вслед за герцогом Робертом Куртгёзом отправился в крестовый поход в Палестину. Флот Этелинга, по свидетельству Ордерика Виталия, прибыл в Святую землю в марте 1098 года и сыграл значительную роль во взятии Антиохии в июне того же года. По другим сведениям, однако, Этелинг прибыл в Палестину гораздо позднее и находился там до 1102 года. По возвращении из крестового похода Этелинг обосновался в Нормандии при дворе герцога Роберта. Он вновь поддержал выступление последнего против английского короля, но в сражении при Таншбре в 1106 году нормандцы были разбиты, а Эдгар Этелинг пленён королём Генрихом I. Вскоре Эдгар был прощён и поселился в своём поместье в Хертфордшире, где он провёл последние годы своей жизни.

Смерть и характер Эдгара Этелинга 
Скончался Эдгар Этелинг, вероятно, около 1126 года. Он никогда не был женат и не имел детей. Со смертью Эдгара угасла мужская линия древней англосаксонской королевской династии. Женитьба короля Генриха I на племяннице Эдгара Матильде позволила легитимизировать претензии нормандских монархов на престол Англии. Сам Эдгар Этелинг на протяжении своей долгой жизни не предпринимал, за исключением периода непосредственно после нормандского завоевания, никаких попыток вернуть себе английскую корону. Современники (например, Ордерик Виталий) связывали это с мягкостью характера и нерешительностью Этелинга — качествами, резко контрастирующими с энергичностью и агрессивностью королей Нормандской династии.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Мортон А. А. История Англии. — , 1950.
 Штокмар В. В. История Англии в средние века. — , 2001.
 
 Stenton F. Anglo-Saxon England. — , 1971. — ISBN 978-0-19-821716-9.
 Poole A. L. From Domesday Book to Magna Carta 1087—1216. — , 1956. — ISBN 978-0-19-821707-7.

Родившиеся в 1050-е годы
Умершие в 1120-е годы
Уэссекская династия
Короли Англии
Правители Европы XI века
Участники Первого крестового похода
Персоналии англосаксонской Англии XI века
Персоналии Нормандии XI века
Персоналии Нормандии XII века